Hiley ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Hiley (* 1935), britischer Physiker
 David Hiley (* 1947), britischer Musikwissenschaftler